Шуле́жко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Шулежко Павло (1902—1984) — інженер-механік, професор, церковний і громадський діяч у Сіднеї 1950—1960 років.
 Шулежко Олександра Максимівна (1903—1994) — праведниця народів світу.